Knackstedt ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Knackstedt, deutscher Industrieller 
 Günter Knackstedt (1929–2012), deutscher Diplomat 
 Hans-Otto Knackstedt (1912–1995), deutscher katholischer Religionspädagoge
 Jordan Knackstedt (* 1988), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Karl Knackstedt, deutscher Postdirektor
 Wilhelm Georg Ludwig Knackstedt (1865–1916), Druckereibesitzer und Fotograf, siehe Knackstedt & Näther
 Wolfgang Knackstedt, deutscher Archivar